Julus bezeichnet:
 Julus (Gattung), eine Gattung der Doppelfüßer
 eine Gestalt der römischen bzw. griechischen Mythologie, siehe Ascanius